Reason (lied)
 Reason (software), een sequencer
 Reason (tijdschrift), een Amerikaans libertarisch tijdschrift
 Reason (Selah Sue), een album van Selah Sue